Васильченко Олексій Андрійович (1913—1942) — радянський військовий льотчик. Герой Радянського Союзу.
 Васильченко Олексій Леонідович (1982—2014) — молодший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Васильченко Олексій Олександрович (1981) — казахський хокеїст, захисник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок